Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale Tom Gorman 6-3, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Tom Gorman (finale)
 Brian Teacher (campione)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Pat Du Pré (semifinali, ritiro)

 Geoff Masters (secondo turno)
 Ángel Giménez (secondo turno)
 Terry Moor (secondo turno)
 Nick Saviano (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1978